CCB est un sigle qui peut désigner :

en français
 Centre culturel de Belém (en portugais : ), le plus grand complexe culturel et artistique du quartier de Santa Maria de Belém à Lisbonne, au Portugal ;
 Centre culturel brésilien (), une institution responsable de l’action internationale de Brésil dans les domaines de la coopération et de l’action culturelle à l’étranger ;
 Centre pour la Cybersécurité Belgique, un service administratif fédéral chargé de la cybersécurité en Belgique.
 Comité central bonapartiste, un parti politique français fondé en 1908, implanté quasi exclusivement en Corse ; 

 Commission canadienne du blé ;
 Communauté de communes de Brocéliande, un établissement public de coopération intercommunale, située en Ille-et-Vilaine ;
 Communauté de Communes de Blaye, un établissement public de coopération intercommunale, située en Gironde ;
 Compagnie des ciments belges ;
 Compte courant bloqué ;
 Conseil culturel de Bretagne, une assemblée consultative attachée au Conseil régional de Bretagne ;
 Coordination continentale bolivarienne, un mouvement de la gauche radicale disposant de représentations dans 17 pays en 2008 ;
 Chemin de fer Clarens–Chailly–Blonay un ancien chemin de fer de Suisse romande, aujourd'hui remplacé par une ligne d'autobus ;

en anglais
 China Construction Bank, une des quatre grandes banques commerciales de la république populaire de Chine ; 
 Civil Cooperation Bureau, une ancienne  unité secrète sud-africaine de contre-insurrection créé en 1986 ;
 Command Communications Boat ou « Charlie Boat » un LCM-6 modifié pour le combat de rivière (Mobile Riverine Force au Vietnam).

CCB est un code qui peut désigner :
 Upland (Cable Airport), en Californie, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code